Coupe de la Ligue (uden for Frankrig ofte blot betegnet som den Franske Liga Cup) var en pokalturnering for franske fodboldklubber. Turneringen blev arrangeret af Frankrigs fodboldforbund. Den blev etableret i 1994 og nedlagt igen i 2020. Inden da havde turneringen af flere gange før været afholdt af kortere perioder. Det mest succesfulde hold er Paris Saint-Germain, der har vundet turneringen otte gange, inklusiv den sidste i 2020.

Historie 
Nedenstående er en liste over samtlige finaler i Coupe de la Ligue siden 1995:

Eksterne henvisninger 

 Coupe de la Ligue på LFP.fr

Nationale pokalturneringer i fodbold
Fodbold i Frankrig